Familia Bátori (veche) din Neamul Gutkeled:

 Ștefan Bátori (de Bátor) (secolul XIV), în maghiară: (bátori) Bátori István

Ramura Szaniszlófi a Familiei Báthori (Szaniszlófi Báthory) din Neamul Gutkeled:
 Ștefan Báthory a lui Szaniszló (secolul XV), în maghiară: Szaniszlófi Báthory István - amintit într-un document în 1427

Ramura de Șimleu a Familiei Báthori (somlyai Báthory) din Neamul Gutkeled:
 Ștefan Báthory de Șimleu (1477-1543), în maghiară: somlyai Báthory István - voievod al Transilvaniei între anii 1529-1530.
 Ștefan Báthory de Șimleu (27 septembrie 1533, Șimleu, Principatul Transilvaniei - 12 decembrie 1586, Grodno), în maghiară: somlyai Báthory István, fiul lui Ștefan Báthory - a fost principe al Transilvaniei între 1571-1575 și rege al Poloniei între 1575-1586.
 Ștefan Báthory de Șimleu (1553–1601), în maghiară: somlyai Báthory István, fiul lui Andrei Báthory și nepotul lui Ștefan Báthory (I.) - prim-ișpan (prim-jupân) al Comitatului Crasna

Ramura de Eceda a Familiei Báthori (ecsedi Báthori) din Neamul Gutkeled:
 Ștefan Báthori de Eceda (?–1444), în maghiară: ecsedi Báthori István - jude regal (în maghiară: országbíró, în latină: judex curiae regiae)
Ștefan Báthori de Eceda (1430 - 1493), în maghiară: ecsedi Báthori István, fiul lui Ștefan Báthori - jude regal între 1471-1493 și voievod al Transilvaniei între 1479-1493
 Ștefan Báthori de Eceda (?–1530), în maghiară: ecsedi Báthori István, fiul lui Andrei Báthori de Eceda și a Iulianei Rátóti - palatinul (în maghiară: nádor) Ungariei și prim-jupânul Timișului.
Ștefan Báthori de Eceda (1555–1605), în maghiară: ecsedi Báthori István, fiul lui Gheorghe Báthori de Eceda și a Anei Báthory de Șimleu - jude regal

Alte personalități numite István (Ștefan) Báthory:

 István Báthory (1835–1901) - medic
 István Báthory (1873–1949) - arhitect
 István Báthory (n. 1925) - sportiv de schi alpin

Alte personalități numite István (Ștefan) Bátori:
 István Bátori (secolul XVI) - preot reformat
 István Bátori (n. 1947) - atlet

Dezambiguizare